

Wydarzenia 

 W latach 381–380 p.n.e. Persowie odzyskali ziemie utracone na rzecz Ewagorasa, władcy cypryjskiego

Zmarli 
 Wu Qi, chiński polityk i strateg, autor Sztuki wojennej